Uderzenie (baseball)
 Uderzenie (film)
 Uderzenie czołowe
 Uderzenie hydrauliczne
 Uderzenie koniuszkowe serca